II liga 2017/2018 – 4. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce po reformie wprowadzającej na tym szczeblu jedną grupę ogólnokrajową. W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, grając systemem kołowym. Sezon ligowy rozpoczął się 29 lipca 2017, a zakończył się 2 czerwca 2018.

Drużyny 

Uwaga:
 ŁKS Łódź awansował do II ligi z drugiej pozycji w swojej grupie, gdyż jej mistrz –  – nie uzyskał licencji, a następnie zrezygnował z możliwości odwołania się od tej decyzji.

Rozgrywki 
W sezonie 2017/2018 drużyny rozgrywały 34 kolejki ligowe po 9 meczów (razem 306 spotkań) w dwóch rundach – jesiennej i wiosennej.

Trzy czołowe miejsca w tabeli końcowej premiowane były awansem do I ligi, a 4. drużyna zagrała w barażach o awans z 15. zespołem I ligi. Cztery ostatnie drużyny spadły do III ligi.

Tabela 

||rowspan=10|

Miejsca po danych kolejkach 

UWAGA:
 Grubsza linia pionowa oznacza granicę między rundą jesienną a wiosenną.

Lider kolejka po kolejce

Wyniki

Mecz po meczu – zwycięstwa, remisy, porażki 
Uwaga: 
 zastosowano kolejność chronologiczną (np. jeśli dana drużyna rozegrała mecz 2. kolejki jako swój piąty w kolejności, jego rezultat podano w kolumnie oznaczonej numerem „5”).
 grubsza linia pionowa w rzędzie "Drużyna/Mecz" oznacza granicę między rundą jesienną a wiosenną.

Najlepsi strzelcy 

• Opracowano na podstawie: 90minut.pl
• W nawiasach podano liczbę bramek zdobytych przez zawodnika w ostatniej kolejce.

Hat-tricki 

• Wytłuszczeniem wyróżniono drużynę, w której grał zdobywca hat-tricka.

Bramki samobójcze 

• Wytłuszczeniem wyróżniono drużynę, w której grał strzelec bramki samobójczej.
• Opracowano na podstawie: 90minut.pl

Trenerzy 
Źródło: 90minut.pl

Stadiony

Uwagi

Przypisy 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2017 w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej
2017 w polskim sporcie
2018 w polskim sporcie